Nachtlamp (lamp), een lamp die ’s nachts blijft branden.
Nachtlamp (boek), een sciencefictionboek.